

Futebol 
 Melhor jogador do mundo pela FIFA
 Bola de Ouro da FIFA

Futsal 
 Melhor jogador de futsal do mundo pela FIFA

Handebol / Andebol 
 Melhor jogador de handebol do mundo pela IHF

Rugby 
 Melhor jogador de rugby do mundo pela IRB
 Melhor jogador de rugby sevens do mundo pela IRB

Desambiguações de esportes